Texaco est une compagnie pétrolière américaine.
 Texaco est un roman de Patrick Chamoiseau.

Voir aussi 
 La Texaco Cup, une compétition de football.